New Philadelphia peut désigner :

New Philadelphia, ville siège du comté de Tuscarawas, dans l'État de l'Ohio ;
 New Philadelphia, un borough du comté de Schuylkill, dans le Commonwealth de Pennsylvanie.